Voice (banda)
Voice (EP)
One Voice
Voice (série de televisão)

Veja também
Voices
The Voice

Desambiguação